Metzger:
 (Johann) Karl Metzger
 Franz Metzger
 Erika Metzger
 (Friedrich) Eduard Mezger (Metzger)
 Johann Georg Mezger (Metzger) (1838–1909), nederländsk läkare och introduktör av modern massage